Die Communauté de communes Arize Lèze ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Ariège in der Region Okzitanien. Sie wurde am 16. Oktober 2016 gegründet und umfasst 27 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Le Fossat.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes de l’Arize und 
 Communauté de communes de la Lèze.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Arize Leze
Gegründet 2016